ANX steht für:
 Automotive Network Exchange, Kommunikationsnetzwerk der nordamerikanischen Automobilindustrie
 Canadian North, kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 ANX (Framework), Software

Anx steht für:
 Annex, Bezeichnung der US-Armee für reine Wohnsiedlungen, von Annexion

ANX